Саго:

 Саго  — крупа из крахмала, получаемого из сердцевины ствола саговой и некоторых других пальм.
 Саго, Поль Антуан (1821—1888) — французский ботаник и врач.